Rosa 'Sunsprite' — сорт роз, относится к классу Флорибунда. 

В России обычно реализуется под названием 'Fresia'.

Биологическое описание 
Тетраплоид.

Куст прямостоячий, высота 60—75 см, ширина около 60 см.

Листья светло-зелёные, полуглянцевые.

Цветки махровые, жёлтые. Диаметр около 8 см. 

Лепестков 25—30. По окончании цветения осыпаются.

Аромат сильный.

В культуре 

Обильно цветёт с раннего лета до осени.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 5b до 9b.

Устойчивость к дождю, мучнистой росе и чёрной пятнистости высокая.

Болезни и вредители

Происхождение 

По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература 
 
 
 

Sunsprite